Нафта́ли Бе́нет (иногда — Беннет, ; род. 25 марта 1972, Хайфа, Израиль) — израильский государственный и политический деятель. Премьер-министр Израиля с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года.

Основатель партии «Ха-Ямин ха-Хадаш» вместе с Аелет Шакед. Один из основателей движения «». В прошлом израильский предприниматель и директор стартапов.

Биография 
Бенет родился в Хайфе, один из трёх сыновей в семье еврейских американских иммигрантов Джима и Мирны Бенет, которые переехали в Израиль из Сан-Франциско после Шестидневной войны.

Во время службы в Армии обороны Израиля служил командиром роты в спецподразделениях Сайерет Маткаль и Маглан, продолжает служить в резерве в звании майора.

Изучал юриспруденцию в Еврейском университете в Иерусалиме.

В 1999 году стал соучредителем и генеральным директором Cyota — компании, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. Cyota была продана в 2005 году компании RSA Security за  $.

Бенет женат, имеет четырёх детей, живёт в Раанане.

Политическая деятельность 
После участия во Второй ливанской войне Бенет присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии с 2006 по 2008 год. Возглавлял команду, которая разработала план реформ системы образования.

31 января 2010 года Бенет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году. Был в этой должности до января 2012 года.

В апреле 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль» с более чем 80 тысячами членов.

В апреле 2012 года основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушёл из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После предложил свою кандидатуру на пост партийного лидера.

Набрал около 67 % голосов на внутрипартийных выборах 6 ноября 2012 года, после чего был избран в качестве главы «Еврейского дома».

Бенет отмечался неоднократно как убеждённый сторонник двухсторонних контактов между Израилем и Россией, а также и дальнейшего укрепления этих связей. В 2013 году, в своём выступлении в рамках проекта встреч с израильскими политиками в нью-йоркском центре YMCA, Бенет высказался: «У Израиля тесные и прочные, даже тёплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надёжный сторонник Израиля».

В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые». Блок «Новые правые» не прошёл процентный барьер на выборах в апреле 2019 года. Тогда же «Новые правые» участвовали в коалиции «Ямина». Нафтали Бенет был избран членом парламента.

2 июня 2021 года в Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции. Первым премьер-министром Израиля в ротации стал председатель партии «Ямина» Нафтали Бенет, а председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид впоследствии стал альтернативным премьер-министром.

Премьер-министр 

13 июня 2021 года Бенет был избран премьер-министром Израиля, набрав 60 голосов депутатов Кнессета из партий Ямина, Тиква Хадаша, Наш дом Израиль, Еш Атид, Кахоль-лаван, МЕРЕЦ, Авода и Объединённый арабский список (PAAM), в то время как 59 депутатов проголосовали против и один воздержался.

20 июня 2022 года Нафтали Бенет и и его ключевой партнёр по коалиции Яир Лапид провели пресс-конферецию, в ходе которой объявили о своем решении подать законопроект о роспуске кнессета 24-го созыва. Согласно коалиционному соглашению в ситуации роспуска парламента пост премьер-министра должен перейти к Яиру Лапиду; в своем выступлении Нафтали Бенет высказал намерение исполнить условия соглашения и передать пост Лапиду.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт партии «Еврейский дом»
 Официальный сайт партии «Новые Правые» 
 

Министры обороны Израиля
Лидеры политических партий Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета от партии Еврейский дом
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Депутаты кнессета XXIV созыва
Офицеры Израиля
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2021 году